Awake and Remixed EP американської групи Skillet, який був випущений 22 березня 2011.

Треклист 

 Awake and Alive (The Quickening) – 3:39
 Hero (The Legion of Doom Remix) – 3:29
 Don't Wake Me (Pull Remix) – 3:42
 Monster (Unleash the Beast) – 3:40

Джерела 
 lastfm 
 allmusic 

Альбоми Skillet
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2011
Рок-альбоми